Tricócito pode se referir a:

Tricócito (humano)
Tricócito (alga)

Desambiguação